East Suffolk – dystrykt hrabstwa Suffolk, w Anglii (utworzony w 2019)
 East Suffolk – dawne hrabstwo w Anglii (1889-1974)